

Озера

Україна 
 Голубі озера (Донецька область)
 Голубі озера (Житомирська область)
 Голубі озера (Коростенський район)
 Голубі озера (Тернопільська область)
 Голубі озера (Хмельницька область)
 Голубі озера (Чернігівська область)

Росія 
 Голубі озера (Кабардино-Балкарія)
 Голубі озера (Калінінград)
 Голубі озера (Камчатський край)
 Голубі озера (Московська область, Луховицький район)

Інше 
 Голубі Озера — гідрологічний заказник місцевого значення в Україні. Розташований у межах Білогірського району Хмельницької області, на північний схід від села Жижниківці.
 Голубі озера — гіпсова печера, геологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення в Україні. Розташована в межах Борщівського району Тернопільської області біля села Стрілківці.
 «Голубі озера» — фірмовий пасажирський поїзд Львівської залізниці сполученням Ковель — Одеса.

Див. також 
 Блакитні озера